Калеты:

Белоруссия 
 Калеты — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Латвия 
 Калеты — село в Приекульском крае.

Польша 
 Калеты — город в Польше, входит в Силезское воеводство, Тарногурский повят.